Marcoux (Alpes da Alta Provença)
 Marcoux (Loire)